Lienden (Buren), een dorp in de Gelderse gemeente Buren
Lienden (Wijchen), een buurtschap in de Gelderse gemeente Wijchen
Overig
Sywert van Lienden, Nederlands lobbyist

Zie ook
Lijnden (doorverwijspagina)